Carla Cox (Brno, 25 de maio de 1984) é uma atriz pornográfica checa.

Carreira 
Carla nasceu em 1984 em Brno, República Checa, e iniciou suas atividades na indústria pornográfica em 2006, aos 22 anos de idade. Ao longo de sua carreira, também era conhecida como Zuzana, Manaon e Caroline Halston. Ela tem aparecido em uma variedade de filmes para estúdios populares, como Doghouse Digital, 21Sextury, Devil's Film e Evil Angel, embora seja conhecida principalmente pelo trabalho que faz com o estúdio europeu Private.
Uma característica que os fãs adoram é o fato dela urinar durante as transas, mas curiosamente isso só ocorre com ela sentada em cima do parceiro, seja durante o sexo anal onde prove esguichos mesmo sendo penetrada, e no sexo convencional durante as pausas. Junto com a atriz Clara G protagoniza vários títulos do gênero.

Prêmios e indicações 
Prêmios
 2007: European X Award – Best Supporting Actress
 2007: Golden Star (Prague Erotica) – Best Starlet

Indicações
 2010: Venus Award – Best Actress (Europe)
 2011: AVN Award – Best Group Sex Scene – Slutty & Sluttier 11
 2011: AVN Award – Best Group Sex Scene – Tori, Tarra and Bobbi Love Rocco
 2011: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year
 2011: SHAFTA Award – Female Foreign Performer of the Year
 2012: XBIZ Award – Female Foreign Performer of the Year
 2012: SHAFTA Award – Female Foreign Performer of the Year
 2013: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year

Filmografia (parcial)

Ligações externas 
 
 

Atores pornográficos da Chéquia
Naturais de Brno